Бельское воеводство — административно-территориальная единица Польши. Существовало в период с 1975 по 1998 год.

Население воеводства на момент расформирования составляло 927 500 человек. Административным центром был город Бельско-Бяла. После Административной реформы Польши воеводство прекратило своё существование и его территория была разделена между Силезским и Малопольским воеводствами.

Города 
Города Бельского воеводства по числу жителей (по состоянию на 31 декабря 1998 года):
  Бельско-Бяла — 180 307
  Освенцим — 43 860
  Цешин — 37 599
  Живец — 32 455
  Андрыхув — 22 996
  Вадовице — 19 526
  Кенты — 19 520
  Устронь — 15 968
  Скочув — 15 832
  Висла — 11 815
  Суха-Бескидзка — 9891
  Хелмек — 9361
  Макув-Подхаляньский — 5909
  Щирк — 5593
  Кальвария-Зебжидовская — 4534
  Затор — 3595
  Струмень — 3447
  Вилямовице — 2768

Население

Примечания

Литература 
 Historyczny atlas Polski. — : Wydawnictwo Demart, 2011. — С. 122—123. — ISBN 978-83-7427-323-7.
 Географический энциклопедический словарь. Москва. «Советская энциклопедия». 1989. стр. 65

Воеводства Польши (1975—1998)
История Бельско-Бялы